Apure steht für:

 Río Apure, Fluss in Venezuela
 Apure (Bundesstaat), Bundesstaat von Venezuela
 Apure (Flussdelfin), verstorbener Flussdelfin aus dem Duisburger Zoo